Жозе́ф Анри́ Жан-Клод Трамбле́ (, 22 января 1939 года, Баговилль, Канада — 7 декабря 1994 года, Монреаль, Канада) — франкоканадский хоккеист, игравший на позиции защитника за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (1959—1972) и за «Квебек Нордикс» во Всемирной хоккейной ассоциации (1972—1979).

Карьера 
В составе «Монреаля» пять раз выиграл Кубок Стэнли (1965, 1966, 1968, 1969, 1971). Семикратный участник матча всех звёзд НХЛ (1959, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972).

Выступая за «Квебек», стал лучшим ассистентом ВХА в сезонах 1972/73 и 1975/76. С 358 передачами является вторым ассистентом в истории ассоциации. С 2010 года включён в Зал славы ВХА.

Осенью 1974 года играл за звёзд ассоциации во встречах против сборной СССР, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре передачи.

В 1979 году Жан-Клод Трамбле стал донором, отдав одну из почек больной дочери. По иронии судьбы, 15 лет спустя, в 1994 году бывший хоккеист скончался от рака единственной оставшейся почки.

Примечания

Ссылки 

 

Персоналии по алфавиту
Хоккейные защитники
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Квебек Нордикс»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
обладатели Кубка Стэнли
Умершие от рака почки